Тодос Сантос има више значења:

 Тодос Сантос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тодос Сантос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Тодос Сантос, Кампо Еспериментал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Тодос Сантос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тодос Сантос (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тодос Сантос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тодос Сантос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тодос Сантос (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тодос Сантос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тодос Сантос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тодос Сантос (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику